

Patriarchi di Alessandria 
 Pietro I di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 302 al 311
 Pietro II di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 373 al 379
 Pietro III di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 477 al 489

Copti 
 Pietro IV di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 567 al 569
 Pietro V di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1340 al 1348
 Pietro VI di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1718 al 1726
 Pietro VII di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1809 al 1852

Ortodossi 
 Pietro IV di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 642 al 651
 Pietro V di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Pietro VI di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Pietro VII di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1997 al 2004